Дивізія А 2002—2003 — 85-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул втретє здобув Рапід (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Бухарест) взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Румунії 2002—2003.
2. Після закінчення сезону клуб Астра об'єднався з клубом Петролул із збереженням назви останнього.

Позначення:

Результати

Плей-оф 
Клуб Оцелул зберіг своє місце у Дивізії А, оскільки клуб Петролул, який посів перше місце у Дивізії B і отримав право підвищення у класі, об'єднався із клубом Астра зі збереженням своєї назви.

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|14/18 червня 2003

|}

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

2002—2003
Румунія
Румунія
2002 у румунському спорті
2003 у румунському спорті